Fort Arbuckle Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Fort Arbuckle Site (Hoover, Oklahoma), NRHP-ID: 72001064
 Fort Arbuckle Site (Sand Springs, Oklahoma), NRHP-ID: 78002269